Omniewicze – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie baranowickim
 Omniewicze – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie korelickim
 Omniewicze – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie nowogródzkim